Les Équilibristes est le titre de plusieurs films :
 Les Équilibristes (Seiltänzer), court-métrage en dessin animé réalisé en 1986 par Raimund Krumme
 Les Équilibristes, film français réalisé en 1991 par Nikos Papatakis
 Les Équilibristes, film italien réalisé en 2012 par Ivano De Matteo
 Les Équilibristes, court métrage français réalisé en 2017 par Gilles Tillet
 Les Équilibristes, documentaire français réalisé en 2020 par Perrine Michel